Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) — название нескольких договоров между Россией и США:
 СНВ-I — подписан в июле 1991 г. Дж. Бушем и М. Горбачёвым, вступил в силу 5 декабря 1994 г., истёк 5 декабря 2009 г.
 СНВ-II — подписан в январе 1993 г. Дж. Бушем и Б. Ельциным, но так и не вступил в силу.
 СНВ-III — подписан в апреле 2010 г. Б. Обамой и Д. Медведевым, вступил в силу 5 февраля 2011 г.